Столетов — русская фамилия, известные носители:
 Столетов, Александр Григорьевич (1839—1896) — российский физик.
 Столетов, Всеволод Николаевич (1907—1989) — советский государственный деятель, педагог.
 Столетов, Игорь Александрович (1931—2014) — архитектор-реставратор.
 Столетов, Николай Григорьевич (1834—1912) — военачальник, один из руководителей обороны Шипки.

См. также 
 Столетов — крупный ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.